Mase steht für:

 Mase (Rapper), US-amerikanischer Musiker
 MASE, ehemalige französische Automarke

 Mase VS, Gemeinde  im Bezirk Ering, Kanton Wallis, Schweiz

Masé oder Masè ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Masé (* 1959), Schweizer Künstlerin und Schriftstellerin
 Marino Masè (1939–2022), italienischer Schauspieler
 Shūichi Mase (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Takumi Mase (* 1998), japanischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Maase – Masse – Maße (Begriffsklärungen)
 Maserung